Братиславский кукольный театр () — кукольный театр в Братиславе.

История 
Театр был основан как Братиславский государственный кукольный театр 1 марта 1957 года. Располагается на Дунайской улице, д.36. Нынешнее название театр получил 1 сентября 2002 года, после образования Братиславского автономного края.

См. также 
 Список автономных театров в Словакии

Галерея

Примечания

Внешние ссылки 
 Сайт театра 

Кукольные театры
Театры Братиславы
Организации, основанные в 1957 году